Ludwig Kachel ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Kachel (Graveur) (1791–1878), deutscher Graveur und Münzbeamter
 Ludwig Kachel (Maler) (1830–1858), deutscher Maler